Serra Branca, município brasileiro do estado da Paraíba
 Serra Branca (Arizona), cordilheira estadunidense no estado do Arizona
 Serra Branca (Santa Cruz da Graciosa), cordilheira portuguesa nos Açores

Ou ainda:
 Serra Branca de Minas, distrito brasileiro no estado de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos